Georg Heinrich Oesterley ist der Name folgender Personen

* Georg Heinrich Oesterley der Ältere (1758–1825), deutscher Jurist 
 Georg Heinrich Oesterley der Jüngere (1774–1847), deutscher Jurist und Universitätsrat